.ar, het achtervoegsel van domeinnamen in Argentinië
 Argon, een kleurloos edelgas
 Arylgroep, een functionele groep in de organische chemie
 arrenslee, een soort slee die getrokken wordt door een of meer trekdieren

 Aangevulde realiteit (augmented reality), het vakgebied dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met het zo realistisch mogelijk toevoegen van computergemaakte beelden aan rechtstreekse, reële beelden
 Anti-Revolutionairen; zie Anti-Revolutionaire Partij
 adventureracen, een multisportdiscipline waarbij een route wordt afgelegd met een combinatie van buitensportdisciplines
 Activated Radical Combustion, de verbranding bij een tweetaktmotor die gedeeltelijk gestuurd wordt door radicalen (atomen) die de verbranding bevorderen
 AR, de ISO-landcode van Argentinië
 Aerolíneas Argentinas, de nationale luchtvaartmaatschappij van Argentinië
 Société Anonyme des chemins de fer d'Anvers à Rotterdam, een Belgische voormalige spoorwegmaatschappij